Thorn kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert Thorn
 R. Greg Thorn
 R.Greg Thorn

Robotskapade auktorsförkortningar